Pels Rijcken, een Nederlands patriciaatsgeslacht
 Pels Rijcken (advocatenkantoor), een Nederlands advocatenkantoor